Parque de la Bombilla puede referirse a:

 El Parque de la Bombilla, un parque ubicado en Madrid (España).
 El Parque de la Bombilla, un parque en la Ciudad de México.